Ліхір — родовище золота в Папуа Новій Гвінеї.
 Ліхір — острови в архіпелазі Бісмарка.